Sandro Moggi, né le , est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier. Il est le frère jumeau de Claudio Moggi.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2001-2002 || SC Rapperswil-Jona || LNA
|| 37 || 1 || 1 || 2 || 6 || || || || ||
|-
| 2001-2002 || GCK Lions || LNB 
|| 8 || 5 || 0 || 5 || 2 || 9 || 4 || 2 || 6 || 2
|-
| 2002-2003 || GCK Lions || LNB
|| 37 || 11 || 15 || 26 || 60 || 9 || 6 || 3 || 9 || 6
|-
| 2003-2004 || ZSC Lions || LNA
|| 46 || 1 || 7 || 8 || 6 || 13 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2003-2004 || GCK Lions || LNB 
|| 6 || 2 || 2 || 4 || 4 || || || || ||
|-
| 2004-2005 || GCK Lions || LNB 
|| 24 || 13 || 12 || 25 || 18 || 6 || 1 || 1 || 2 || 18
|-
| 2005-2006 || GCK Lions || LNB
|| 8 || 6 || 2 || 8 || 6 || || || || ||
|-
| 2006-2007 || GCK Lions || LNB
|| 35 || 21 || 19 || 40 || 36 || 11 || 2 || 5 || 7 || 8
|-
| 2006-2007 || ZSC Lions || LNA
|| 6 || 0 || 1 || 1 || 0 || || || || ||  
|-
| 2007-2008 || CP Berne || LNA
|| 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||  
|-
| 2007-2008 || SCL Tigers || LNB
|| 11 || 5 || 7 || 12 || 24 || || || || || 
|-
| 2007-2008 || Young Sprinters HC || LNA
|| 23 || 8 || 6 || 14 || 16 || 7 || 1 || 2 || 3 || 2  
|-
| 2008-2009 || SCL Tigers || LNA
|| 42 || 6 || 9 || 15 || 24 || 7 || 2 || 3 || 5 || 8 
|-
| 2009-2010 || SCL Tigers || LNA
|| 49 || 5 || 20 || 25 || 16 || 11 || 3 || 7 || 10 || 35 
|-
| 2010-2011 || SCL Tigers || LNA
|| 44 || 9 || 10 || 19 || 14 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2011-2012 || SCL Tigers || LNA
|| 36 || 2 || 7 || 9 || 16 || || || || ||  
|-
| 2012-2013 || SCL Tigers || LNA
|| 20 || 4 || 5 || 9 ||82 || 13 || 3 || 8 || 11 || 14
|-
| 2013-2014 || SCL Tigers || LNB || 43 || 19 || 11 || 30 || 39 || 16 || 5 || 2 || 7 || 20
|-
| 2014-2015 || SCL Tigers || LNB ||18 || 6|| 9||15 ||10 || 15|| 5||10 ||15 ||2
|-
| 2015-2016 || SCL Tigers || LNA || 48 || 5 || 4 || 9 || 8 || 9 ||1 ||1 ||2 ||6

Notes et références 

Naissance en décembre 1982
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du CP Berne
Joueur du Young Sprinters Hockey-Club
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du GCK Lions
Joueur du ZSC Lions
Attaquant de hockey sur glace